Кампáнія (від  — «похід», «робота в полі» <  — «рівнина» < campus — «поле») — термін, що має кілька значень.

Захід 
 Кампанія — сукупність заходів
 антиалкогольна кампанія,
 передвиборча кампанія,
 рекламна кампанія.
 військова кампанія — етап війни, воєнний похід, сукупність військових операцій під спільною метою (наприклад, Військові кампанії Наполеона).
  — у комп'ютерних іграх декілька послідовних місій, які виконує гравець від особи представника єдиної організації, держави чи ігрової раси.

Техніка 
Кампанія — час безперервної дії агрегату, механізму:
 Кампанія ядерного реактора — час роботи реактора на єдиній порції ядерного палива.

Топонім 
 Кампанія — гірська область в південній Італії.
  — область в Лаціо, Італія, розташована навколо Риму.

Інше 
 Кампанія (книга) — подарункова книга Шайї Лабафа та Керолін Фо.

Синоніми 
 Акція

Див. також 
 377 Кампанія — астероїд головного поясу, відкритий 1893 року.
  (значення)
 Компанія (значення)

Примітки